Fidel Sánchez Hernández – generale e politico salvadoregno
 Prudencio Sánchez Hernández – calciatore spagnolo
 Sergio Sánchez Hernández – ex atleta paralimpico spagnolo